Die 1. Liga 1960 war die 26. Spielzeit der höchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Die Saison begann am 13. März und endete am 10. Oktober 1960.

Modus 
Die 12 Mannschaften spielten an insgesamt 22 Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Vereine stiegen ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Saison 1960 auf eu-football.info
 History of the Polish League auf mogiel.net

Einzelnachweise 

1960
Fußballsaison 1960